53 Каліпсо — мала планета (астероїд) у Сонячній системі
 Каліпсо — грецька німфа
 Каліпсо — супутник Сатурна
 «Каліпсо» — судно Жака-Іва Кусто.
 «Каліпсо II» — проект океанографічного судна команди Кусто.